Cette page contient les pages d'homonymie de E44 et E 44.

Domaine militaire 
 HMS E44, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Malnutrition protéino-énergétique légère ou modérée, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Autoroute émiratie E 44 ;
  Route européenne 44, une route traversant la France, le Luxembourg et l'Allemagne.

Signalisation 
 Cartouche à fond blanc caractérisant les réseaux communaux ou ruraux en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres